USNO — аббревиатура, от  — Морская обсерватория США.

 Морская обсерватория США

Звёздные каталоги:
 USNO-A1.0
 USNO-A2.0
 USNO-B1.0